Субпрефектура Эрмелину-Матараззу () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в восточной части города. Общая площадь 15,1 км². Численность населения — 210 709 жителей.

В составе субпрефектуры Эрмелину-Матараззу 2 округа:
 Ермелину-Матараззу (Ermelino Matarazzo)
 Понти-Раза (Ponte Rasa)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Эрмелину-Матараззу